Ret – jednostka skalna
 Retikulocyt
 protonkogen RET
 współczynnik oporu parowania (tekstylia – właściwości fizjologiczne) Ret – PN-EN 31092
 FRET